Generation Terrorists () — дебютный альбом уэльской рок-группы Manic Street Preachers, выпущенный 10 февраля 1992 года и спродюсированный Стивом Брауном.

История записи 
Альбом был записан с помощью трекинга (каждый инструмент записывался отдельно) за 23 недели в Blackbarn Studios, около английского города Гилфорда. Вокалист Джеймс Дин Брэдфилд исполнял гитарные и басовые партии на альбоме, в то время как барабанщик Шон Мур запрограммировал драм-машину, а не играл вживую на реальной барабанной установке. В американском издании треклист был изменён, и некоторые песни на политическую тему были убраны. Чтобы компенсировать это, была добавлена песня "Democracy Coma". Она была выпущена как би-сайд к Love's Sweet Exile/Repeat и также присутствовала на Lipstick Traces. Кроме того, четыре трека на американской версии ("Slash 'n' Burn," "Nat West–Barclays–Midlands–Lloyds," "Little Baby Nothing" и "You Love Us") были обработаны Майклом Брауером.

В остальных же местах альбом был выпущен полностью, без цензурной формы.

Все песни были написаны Ники Уайром и Ричи Эдвардсом. Вся музыка была написана Джеймсом Дином Брэдфилдом и Шоном Муром (за исключением "Damn Dog", которая является кавером на песню the Sleez Sisters из фильма 1980 года "Times Square").

Тексты на альбоме политизированы. Любовь к поэзии Уайра и Эдвардса также проявляется в их текстах.

Обложкой альбома стала картина, изображавшая левую руку и грудь Эдвардса. На руке была татуировка со словами «Бесполезное поколение», которые на обложке изменили на «Поколение террористов».

Список композиций 
 Британское издание
 «Slash 'N' Burn» — 3:59
 «Nat West-Barclays-Midlands-Lloyds» — 4:32
 «Born to End» — 3:55
 «Motorcycle Emptiness» — 6:08
 «You Love Us» — 4:18
 «Love's Sweet Exile» — 3:29
 «Little Baby Nothing» — 4:59
 «Repeat (Stars and Stripes)» — 4:09
 «Tennessee» — 3:06
 «Another Invented Disease» — 3:24
 «Stay Beautiful» — 3:10
 «So Dead» — 4:28
 «Repeat (UK)» — 3:09
 «Spectators of Suicide» — 4:40
 «Damn Dog» (music by Jacob Brackman/Billy Mernit) — 1:52
 «Crucifix Kiss» — 3:39
 «Methadone Pretty» — 3:57
 «Condemned to Rock 'N' Roll» — 6:06

 Американское издание
 «Slash 'N' Burn» — 3:59
 «Natwest — Barclays — Midlands — Lloyds» — 4:32
 «Love’s Sweet Exile» — 3:29
 «Little Baby Nothing» — 4:59
 «Another Invented Disease» — 3:24
 «Stay Beautiful» — 3:10
 «Repeat (UK)» — 3:09
 «You Love Us» — 4:18
 «Democracy Coma» — 3:45
 «Crucifix Kiss» — 3:39
 «Motorcycle Emptiness» — 6:08
 «Tennessee» — 3:06
 «Repeat (Stars and Stripes)» — 4:09
 «Condemned to Rock 'N' Roll» — 6:06

• Песня «A Vision of Dead Desire» — 19 трек в японской версии альбома.

Примечания 

Рок-альбомы
Альбомы Columbia Records
Дебютные альбомы 1992 года
Альбомы Manic Street Preachers